Die GP3-Serie 2018 war die neunte und letzte Saison der GP3-Serie. Es gab 18 Rennen, die Meisterschaft begann am 12. Mai in Montmeló und endete am 25. November auf der Yas-Insel. Anthoine Hubert gewann die Fahrerwertung und ART Grand Prix die Teamwertung.

Änderungen 2018

Teams 
Nach zwei Saisonen in der GP3-Serie zog sich DAMS nach dem letzten Rennen der Saison 2017 zurück. Als Grund dafür gab Teambesitzer Jean-Paul Driot an, sich zukünftig mehr auf die FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft konzentrieren zu wollen. Den verbliebenen Platz übernahm das niederländische FIA-Formel-2-Meisterschaft-Team MP Motorsport.

Teams und Fahrer 

Alle Teams verwendeten das Dallara-Chassis GP3/16, 3,4-Liter-V6-Motoren von Mecachrome und Reifen von Pirelli.

Rennkalender 
Es fanden neun Rennwochenenden statt, es befanden sich alle Veranstaltungen im Rahmenprogramm der Formel-1-Weltmeisterschaft. Im Vergleich zum Vorjahr flog Jerez de la Frontera raus, neu hinzu kamen Le Castellet sowie Sotschi.

Wertung

Punktesystem 
Beim Hauptrennen (HAU) bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e), beim Sprintrennen (SPR) erhielten die ersten acht des Rennens 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab vier Punkte für die Pole-Position im Hauptrennen und zwei Punkte für die schnellste Rennrunde, sofern der jeweilige Fahrer im Rennen in den Top-Zehn klassifiziert war. Für die Teamwertung wurden nur die drei bestplatzierten Fahrer pro Rennen gewertet.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der GP3-Serie

Einzelnachweise 

2018
Motorsportsaison 2018